Rhizoproctus är ett släkte av skalbaggar. Rhizoproctus ingår i familjen Melolonthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skalbaggar
Rhizoproctus